Западноафрика́нский о́гненный ба́рхатный ткач () — птица семейства ткачиковых (Ploceidae).

Описание 
Птица длиной 13—15 см. У самца яркое красно-чёрное оперение. Окраска оперения самки неприметная, серо-коричневого цвета с полосами. Грудь и брюхо от жёлтого до белёсого цвета с немного тёмными полосами.

Распространение 
Область распространения в Африке простирается от Сахары на юг до экватора, от Сенегала до Эфиопии. Птица обитает на лугах вблизи источников воды. Птицы была завезена на некоторые острова Карибского моря, таких как Пуэрто-Рико, Мартиника, Гваделупа и другие.

Питание 
Птица питается семенами и насекомыми.

Размножение 
Вне периода размножения птицы живут в больших стаях. Они гнездятся в небольших колониях. Самец строит часто несколько гнёзд, чтобы привлечь таким образом несколько самок. В кладке 2—4 яйца.

Примечания

Литература 
 Horst Bielfeld: 300 Ziervögel kennen und pflegen, Ulmer Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 978-3-8001-5737-2

Животные, описанные в 1789 году
Птицы Африки
Бархатные ткачи